Reder è un cognome che può indicare:

Gigi Reder, pseudonimo di Luigi Schroeder, attore italiano, nato nel 1928 e morto nel 1998
Walter Reder, ufficiale delle SS di origine ceca, nato nel 1915 e morto nel 1991